Filiasi peut renvoyer vers différents sujets :

Patronyme
La famille Filiasi était une famille patricienne de Venise. apparue après 1682.

Toponyme
Filiași est une cité de Roumanie.